Николай Глинский:
 Глинский, Николай Викторович (Николай Попков) (род.1949) — российский актёр, режиссёр, сценарист, театральный деятель.
 Глинский, Николай Сергеевич (1858—?) — русский военачальник, генерал-лейтенант (с 1910).